Răceanu:
 Grigore Ion Răceanu, un comunist român, politician, și oponent al lui Nicolae Ceaușescu
 Mircea Răceanu, un diplomat român în perioada comunistă

Nume de familie românești